Le terme de Géoponiques a été créé pour désigner les ouvrages sur l’agriculture et l’élevage des auteurs gréco-romains. Il a été  forgé sur le terme geoponici, forme latinisée du grec  qui est équivalent à l’expression scriptores rei rusticae, toutes ces expressions désignent les écrivains qui s’intéressent à l’agriculture en général. Le terme de Géorgiques (du grec  / ) est parfois utilisé comme synonyme de Géoponiques. Le terme est maintenant à proscrire afin d’éviter la confusion avec la compilation en grec des géoponiques byzantines (geoponica).

Se référer à :
l’article Geoponica pour la compilation byzantine du X s.
l’article Traités antiques sur l'agriculture pour l’ancienne acception du terme.

Histoire de l'agriculture